Teichbach ist Name oder Alternativname von Fließgewässern:

 Teichbach (Braunaubach), linker Zufluss des Braunaubachs in Hoheneich, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Teichbach (Große Mühl), rechter Zufluss der Großen Mühl in Ulrichsberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Teichbach (Pinka), rechter Zufluss des Pinka bei Kotezicken, Gemeinde Mischendorf, Bezirk Oberwart, Südburgenland
 Teichbach oder Linnicher Mühlenteich, linker Nebenarm der Rur bei Porselen, Stadt Heinsberg, Kreis Heinsberg, Nordrhein-Westfalen
 Teichbach (Spüligbach), linker Zufluss des Spüligbachs bei Mackensen (Dassel), Landkreis Northeim, Niedersachsen
 Teichbach (Wilde Gutach), rechter Zufluss der Wilden Gutach bei der Pfaffmühle, Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Teichbach (Wipper), rechter Zufluss der Wipper bei Wollersleben, Landkreis Nordhausen, Thüringen

Siehe auch:
 Teichenbach